Fer 3 peut faire référence :
 au fer 3, un type de club de golf ;
 au fer 3 (Fe), un ion du fer.